Eiselt je příjmení, které má více osobností:

 Anna Červinková-Eiseltová (1883–????) – česká překladatelka
 Artur Eiselt (1860-1939) - český lékař a psychiatr 
 Bohumil Eiselt (1831–1908) – český lékař
 Bratři Eiseltovi = Hermann Eiselt(1895–1974) a Paul Eiselt (1887–1961) – secesními rytci na sklářské škole ve Kamenickém Šenově  
 Jan Nepomuk Eiselt (1805–1868) – český lékař, průkopník lékařské prevence a hygieny
 Rudolf Eiselt (1881-1950) - český lékař a vysokoškolský pedagog 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení